Chiesa della Madonna di Bonaria a Oliena
Chiesa della Madonna di Bonaria a Sant'Andrea Frius

Pagine correlate 
 Madonna di Bonaria